Konfiniotis is een geslacht van hooiwagens uit de familie Trogulidae (Kaphooiwagens).
De wetenschappelijke naam Konfiniotis is voor het eerst geldig gepubliceerd door Roewer in 1940.

Soorten
Konfiniotis is monotypisch en omvat slechts de volgende soort:
 Konfiniotis creticus

Kaphooiwagens